Села:
 Довгеньке — Харківська область, Великобурлуцький район
 Довгеньке — Харківська область, Дворічанський район
 Довгеньке — Харківська область, Ізюмський район
 Довгеньке — Черкаська область, Тальнівський район